El Consejo o Asamblea Popular (, Majlis al-Sha'ab) es la autoridad legislativa de Siria. Está formada por 250 miembros elegidos para un mandato de 4 años divididos en 15 circunscripciones. Hay dos frentes políticos principales: el Frente Nacional Progresista y el Frente Popular para el Cambio y la Liberación. El candidato a la presidencia era nombrado por el Parlamento y debe ser confirmado para un período de siete años en un referéndum.
 
Las elecciones de 2012 tuvieron como resultado un nuevo parlamento que está basado en un sistema multipartidista. Actualmente el parlamento tiene 250 diputados, 50 independientes y 200 del Frente Nacional Progresista.

Nombres de la Legislatura 
El nombre de la legislatura en Siria ha cambiado, de la siguiente manera, al igual que la composición y las funciones:

 Bajo la Administración del Territorio Enemigo Ocupado (1917-1920)
 Congreso Nacional Sirio (1919-1920)
 Reino árabe de Siria (1920)
 Congreso Nacional de Siria (1920)
 Estado de Siria, parte del mandato francés (1922-1930)
 Consejo Constituyente (1923-1925)
 Asamblea Constituyente (1924-1930)
 República Siria (1930-1958)
 Consejo de Representantes (1932-1933)
 Cámara de Diputados (1932-1946)
 Cámara de Representantes (1947-1949)
 Asamblea Constituyente (1949-1951)
 Cámara de Diputados (1953-1958)
 República Árabe Unida (1958-1961)
 Cámara de Diputados (1958-1960)
 República Árabe de Siria (1961-presente)
 Cámara de Diputados (1961–1963)
 Consejo Nacional Revolucionario (1965-1966)
 Consejo Popular (1971-presente)

Véase también 
 Presidente del Consejo Popular de Siria
 Política de Siria
 Lista de parlamentos por país
 Anexo:Parlamentos de Asia

Referencias

Enlaces externos 
Consejo Popular de Siria Sitio web oficial del gobierno 

Gobierno de Siria
Política de Siria
Siria
Siria